Die Irish League 1964/65 war die 64. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Derry City wurde zum ersten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1964/65
Fußballsaison 1964/65